Lillstensgrynnorna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillstensgrynnorna (i Skäriströmmen, Malax), Österbotten, 
 Lillstensgrynnorna (i Märaströmmen, Malax), Österbotten,

Se även
Lillsten

Robotskapade Finlandförgreningar